Sokopp ist der Familienname folgender Personen:

 Jakob Sokopp (1855–1925), österreichischer Gewerkschafter
 Johann Sokopp (1913–1944), österreichischer Hilfsarbeiter, Soldat, Zollbeamter und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus